Die folgende Liste der deutschen Städte nach Bruttoinlandsprodukt sortiert alle kreisfreien Städte der Bundesrepublik Deutschland sowie die Kommunalverbände besonderer Art Hannover, Aachen und Saarbrücken nach ihrer Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) im Jahr 2018. Angegeben ist zudem das erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner sowie pro Erwerbstätigem im Inland. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf kann in Städten, in denen es durch Pendler mehr Erwerbstätige als Einwohner gibt, das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigem übersteigen.

Liste der deutschen Metropolregionen nach Bruttoinlandsprodukt 
Liste der elf Metropolregionen in Deutschland nach Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2017.

Siehe auch 
 Wirtschaft Deutschlands
 Liste der deutschen Bundesländer nach Bruttoinlandsprodukt
 Liste der Landkreise/Kreise und Kreisfreien Städte nach Einkommen
 Liste der Städte nach Bruttoinlandsprodukt

Einzelnachweise 

Bruttoinlandsprodukt
Bruttoinlandsprodukt
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung